Kampen mod tuberkulosen kan henvise til:

 Kampen mod Tuberkulosen (dokumentarfilm fra 1943) – dansk dokumentarfilm fra 1943 instrueret af Mogens Skot-Hansen
 Kampen mod tuberkulosen (dokumentarfilm fra 1953) – dansk dokumentarfilm fra 1953 instrueret af Carl Otto Petersen